Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 761 dans le monde.

 Route européenne 761 traversant la Bosnie-Herzégovine et la Serbie 
 Route nationale 761 en France
 Route départementale 761 en Maine-et-Loire, France